Морумбі (округ Сан-Паулу) — округ міста Сан-Паулу, штат Сан-Паулу, Бразилія
 Стадіон Морумбі — стадін в цьому окрузі, домашній майданчик клубу Сан-Паулу
 Морумбі (район Уберландії) — район міста Уберландія, штат Мінас-Жерайс, Бразилія